Giorgio I – re di Gran Bretagna ed Irlanda dal 1714 al 1727
 Giorgio I – re di Grecia dal 1863 al 1913
 Giorgio I – langravio d'Assia-Darmstadt dal 1567 al 1596
 Giorgio I – eletto alla carica di Principe di Seborga dal 1963 al 2009
 Giorgio I di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Giorgio I di Gerusalemme – patriarca di Gerusalemme